Надия () — женское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «щедрая».

Имя Надия распространено в арабских странах, а также в тюркоязычных. В арабских странах пользуются также формой этого имени, как Нáда. Личное имя Nadia используется и в западных странах. В Нидерландах в 2010 году это имя заняло 240-е место, а в Испании в 2009 г. – 88-е место.

См. также 
 Список арабских имён

Примечания

Литература 
 Сводный словарь личных имён народов Северного Кавказа / отв. ред. Р. Ю. Намитокова. — М.: Флинта : Наука, 2012. — ISBN 978-5-9765-1436-2

Имена арабского происхождения
Женские имена
Мусульманские имена